Суперкубок Болгарії з футболу 1989 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 липня 1989 року між чемпіоном і володарем кубка Болгарії ЦСКА (Софія) та фіналістом кубка Болгарії клубом Чорноморець (Бургас).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

1989
Болгарія
1989 у болгарському спорті